100 najboljih domaćih pjesama je lista pjesama koju je sastavio srpski radio B92. 2006. Radio B92 organizirao je glasovanje za izbor 100 najboljih YU pjesama. Cijela lista prezentirana je na radiju B92 5. studenog 2006. Lista sadrži popularne pjesme iz bivše Jugoslavije kao i iz država nastalih njenim raspadom.

Lista

Vidi još 
YU 100: najbolji albumi jugoslavenske rock i pop glazbe
Rock Express 100 najboljih pjesama svih vremena YU rocka
Rockovnik

Izvori

Vanjske poveznice
 Lista na službenoj stranici B92

Glazba